

Toponymes 

 Winsen (Schleswig-Holstein), commune d'Allemagne, dans l'arrondissement de Segeberg en Schleswig-Holstein ;
 Winsen (Aller), commune d'Allemagne, dans l'arrondissement de Celle en Basse-Saxe ;
 Winsen (Luhe), ville d'Allemagne, chef-lieu de l'arrondissement de Harburg en Basse-Saxe.

Patronyme 
 Bart van Winsen (né en 1943), homme politique néerlandais